Hans Hahne ist der Name folgender Personen:

* Hans Hahne (Prähistoriker) (1875–1935), deutscher Arzt und Prähistoriker
 Hans Hahne (Offizier) (1894–1944), deutscher Generalmajor